Arzachel puede referirse a:

 Arzachel (álbum), primer álbum debut y único álbum de estudio del grupo de rock británico Uriel 
 Arzachel (cráter), cráter de impacto lunar